Perama ou Pérama désigne : 

 Perama Aubl., un genre végétal appartenant à la famille des Rubiaceae.
 Perama hirsuta, une espèce de plantes herbacées néotropicales
 Pérama () est un dème situé dans le district régional du Pirée dans la périphérie de l'Attique en Grèce.
 Pérama, un village et un ancien dème du district régional d'Ioánnina, en Épire, Grèce.
 Pérama, un village du dème de Mylopótamos, dont il est le siège, en Crète, en Grèce.